Richie Regehr (né le  à Bandung en Indonésie) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Unique joueur né en Indonésie ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. Il est aussi le frère cadet du défenseur des Flames de Calgary, Robyn Regehr. Il joua quelques parties avec les Flames en compagnie de son frère.

Il joua son hockey junior dans l'ouest canadien avec les Rockets de Kelowna et les Winter Hawks de Portland avant de signer un contrat avec les Flames à l'été 2004. Il évolua majoritairement avec les clubs-écoles de ses derniers dans la Ligue américaine de hockey. Après une saison difficile en 2006-2007 où il subit une blessure à la tête, il décida de se joindre aux Lions de Frankfurt en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||50 ||6 ||8 ||14 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||Rockets de Kelowna ||LHOu ||71 ||10 ||27 ||37 ||68 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2001-2002 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||52 ||8 ||36 ||44 ||62 ||7 ||2 ||5 ||7 ||8
|-
|2002-2003 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||67 ||16 ||45 ||61 ||115 ||7 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2003-2004 ||Winterhawks de Portland ||LHOu ||65 ||9 ||34 ||43 ||88 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||64 ||9 ||16 ||25 ||60 ||11 ||1 ||6 ||7 ||2
|-
|2005-2006 ||Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha ||LAH ||48 ||7 ||23 ||30 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Flames de Calgary ||LNH ||14 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha ||LAH ||22 ||5 ||9 ||14 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Flames de Calgary ||LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Frankfurt Lions ||DEL ||44 ||21 ||20 ||41 ||62 ||10 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|2008-2009 ||Eisbären Berlin ||DEL ||44 ||21 ||20 ||41 ||62 ||10 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|2008-2009 ||Eisbären Berlin ||Ligue des champions ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 ||Eisbären Berlin ||DEL ||55 ||15 ||24 ||39 ||66 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2010-2011 ||Eisbären Berlin ||DEL || 38|| 8|| 13|| 21|| 26|| 12|| 2|| 7|| 9|| 20
|-
|2011-2012 ||Eisbären Berlin ||DEL || 48|| 11|| 26|| 37|| 91|| 12|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
|2012-2013 || MODO Hockey || Elitserien || 51|| 16|| 19|| 35|| 34|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || MODO Hockey || SHL || 52|| 6|| 16|| 22|| 50|| 2|| 1|| 1|| 2|| 29
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 51 || 10 || 30 || 40 || 47 || 4 || 1 || 0 || 1 || 27
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 38 || 4 || 14 || 18 || 30 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 44 || 3 || 13 || 16 || 20 || 14 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 6 || 1 ||1 || 2 || 8 ||  - ||- ||- ||- ||-

Transactions 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Flames de Calgary.

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Bandung
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du MODO hockey
Joueur du EHC Munich
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché